Мистер и миссис Смит ()
 «Мистер и миссис Смит» — фильм Альфреда Хичкока 1941 года.
 «» — телесериал 1996 года.
 «Мистер и миссис Смит» — фильм Дага Лаймана 2005 года.